Бергамин — фамилия. Известные носители:

 Бергамин, Раймундо Чезаре (1910—1991) — католический прелат, епископ Паданга с 1961 по 1983 год, миссионер, член монашеской мисиионерской конгрегации «Священники Миссионеры святого Франциска Ксаверия».
 Бергамин, Хосе (1895—1983) — испанский поэт, прозаик, драматург, политический публицист и философ.